Я́н Пре́тимэн Сти́венсон (; 31 октября 1918 — 8 февраля 2007) — канадско-американский биохимик и психиатр. Объектом его изучения было наличие у детей информации о жизни людей, живших до них (что, по мнению Стивенсона, доказывало реинкарнацию, или перевоплощение).

До своей отставки в 2002 г. возглавлял Отдел перцептивных исследований в  Виргинского университета. Этот отдел исследует паранормальные явления.

Стивенсон полагал, что концепция реинкарнации (перевоплощения) могла бы помочь современной медицине понять различные аспекты развития человека и его поведения, дополняя данные о наследственности в условиях внешней среды. Он путешествовал в течение 40 лет и исследовал 3000 случаев наличия у детей информации о жизни людей, живших ранее; это убедило его в том, что прошлые жизни реальны. С точки зрения Стивенсона, перевоплощение представляет собой выживание личности после смерти; однако Стивенсон никогда не предполагал, что такое выживание связано с каким-либо физическим процессом.

Биография 
Ян Стивенсон родился и вырос в Оттаве. Его отец был корреспондентом лондонской газеты «The Times». Мать интересовалась теософией.

Исследование реинкарнаций 

В своей работе основывался на следующих принципах:
 исследования проводились в основном с детьми от двух до шести лет
 никогда не выплачивалось денежное вознаграждение семьям, в которых имелся ребёнок, владевший информацией о жизни уже умерших людей
 доказанным случаем считался только тот, для которого можно было получить документальные доказательства происшедших в прошлой жизни событий

Критика 
В научном обществе реакция на работу Стивенсона была неоднозначной. Критики подвергли сомнению его методы исследований и выводы, которые он делал, а некоторые авторы расценили его подход как псевдонаучный. В то же время другие сочли, что его работа проводилась с должной научной строгостью. На основе исследований Стивенсона написаны труды журналиста The Washington Post Тома Шродера «Старые души: научные свидетельства прошлых жизней» (1999) и   «» (2005).

Основные труды 
 «» (1974)
 «Дети, которые помнят предыдущие жизни: поиск реинкарнаций» («Children Who Remember Previous Lives: A Quest of Reincarnation») (1987)
 «Реинкарнация и биология» («Reincarnation and Biology») (1997)
 «Европейские случаи реинкарнации» («European Cases of the Reincarnation Type») (2003)

Библиография на русском языке

См. также 
 Реинкарнация
 Исследования реинкарнаций

Примечания

Ссылки 
 Ян Стивенсон «Соответствие родимых пятен и врождённых дефектов ранениям у умерших людей»
 Крэнстон С., Уильямс К. «Перевоплощение, новые горизонты» М. 2001

Исследования реинкарнаций
Исследователи психоделиков
Президенты Общества психических исследований
Преподаватели Виргинского университета
Преподаватели Школы медицины Виргинского университета
Выпускники Университета Макгилла
Выпускники медицинского факультета Университета Макгилла